Gera (stad), een stad in de Duitse deelstaat Thüringen
Gera (rivier), een rivier in de Duitse deelstaat Thüringen
Bezirk Gera, een van de 14 Bezirke (districten) van de Duitse Democratische Republiek
Gera (Lesbos), een gemeente in het zuidoosten van het Griekse eiland Lesbos